Magelhaens steht für:
 Magelhaens (Marskrater), benannt nach Ferdinand Magellan
 Magelhaens (Mondkrater), benannt nach Ferdinand Magellan

Siehe auch:
 Magellan (Begriffsklärung)
 Magalhães